OSD – on screen display
 OSD – operator systemu dystrybucyjnego